Le Championnat de France de volley-ball de Nationale 1 2012-2013 oppose 12 équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Volley Club harnésien
CSM Clamart
Club Olympique Multisports Argenteuil Volley-Ball
CEP Poitiers Saint-Benoît Volley-Ball
L'Union Volley-ball
Levallois Sporting Club Volley-Ball
Volley Club Gruissan
Laon Volley-Ball
Lattes-ASPTT Montpellier VAC
UGS Havre Ocean/HAC
SA Mérignac
Union Sportive de Villejuif

Formule de la compétition 
À l’issue des 22 journées, les équipes classées première et deuxième accèdent au championnat DEF pour la saison 2013/2014. Les équipes classées , ,  et  sont reléguées en Nationale 2.

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue A 2012-2013
 DEF 2012-2013

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2013
Volley-ball F3
Championnat F3